Таки — многозначный термин.

 Таки — частица в русском языке; указывает на осуществление, наличие, существование чего-либо вопреки желаемому, целесообразному или ожидаемому, вероятному, соответствуя по значению словам: тем не менее, всё же, однако же.
 Таки — посёлок в Японии, находящийся в уезде Таки префектуры Миэ.
 Таки — вымышленный персонаж, созданный для Soul, серии файтингов и дебютировавший в первой игре этой серии, Soul Edge.

 Таки, Арменд (род. 1992) — косоварский футболист.
 Таки, Бен (род. 1973) — боксёр-профессионал из Ганы, выступающий в суперлегкой весовой категории.